Кратер Опельт () — останки крупного ударного кратера в северной части Моря Облаков на видимой стороне Луны. Название присвоено в честь немецких астрономов Фридриха Вильгельма Опельта (1794—1863) и Отто Морица Опельта (1829—1912); утверждено Международным астрономическим союзом в 1935 г.

Описание кратера 
Ближайшими соседями кратера являются кратер Дарне на западе-северо-западе; кратер Герике на северо-востоке; кратер Гулд на юге; кратер Буллиальд на юго-западе и кратер Любинецкий на западе-юго-западе. На северо-востоке от кратера располагается Море Познанное; на севере - борозды Опельта. Селенографические координаты центра кратера , диаметр 48,7 км, глубина 280 м.

Кратер Опельт полностью затоплен лавой над поверхностью которой возвышаются лишь остатки вершины вала и отдельных его пиков. В северной части вала имеется широкий разрыв, несколько узких разрывов находятся также в южной и юго-восточной части. Лучше всего сохранилась западная часть вала, в южной части которой находится маленький сателлитный кратер Опельт E. Юго-западную часть чаши пересекает невысокая складка местности.

Сателлитные кратеры 

 Сателлитный кратер Опельт E включен в список кратеров с темными радиальными полосами на внутреннем склоне Ассоциации лунной и планетарной астрономии (ALPO).

См.также 
 Список кратеров на Луне
 Лунный кратер
 Морфологический каталог кратеров Луны
 Планетная номенклатура
 Селенография
 Минералогия Луны
 Геология Луны
 Поздняя тяжёлая бомбардировка

Примечания

Ссылки 
 Цифровой фотографический атлас Луны. 
 Снимки кратера с борта Аполлона-16. 
 Кратер Опельт на карте LAC-94. 
 Селенологическая карта окрестностей кратера. 
 
 Andersson, L.E., and E.A. Whitaker, NASA Catalogue of Lunar Nomenclature, NASA Reference Publication 1097, October 1982. 

Кратеры Луны